Pietrzok ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Pietrzok (1964–2022), deutscher Politiker (SPD) und Staatsrat in Bremen
 Wolfgang Pietrzok (* 1949), deutscher Fotokünstler und Kunstpädagoge